

Sciences et techniques

Cristallographie et minéralogie 
Dans ce domaine « Kossel » fait référence au physicien allemand  (1888-1956).
 Le modèle de Kossel et Stranski est une représentation idéalisée de la surface d'un cristal, utile dans les raisonnements concernant la croissance et la dissolution des cristaux.
 Un cristal de Kossel est un cristal théorique construit comme un empilement de blocs microscopiques, et dont la surface obéit au modèle ci-dessus.
 Les lignes de Kossel sont l'équivalent, en spectrométrie X, des .
 La  spécifie que le spectre d'un élément ionisé une fois (de charge +e) est identique au spectre de l'élément (neutre) qui le précède dans le tableau périodique, que celui d'un élément ionisé deux fois est identique au spectre de l'élément (neutre) de numéro atomique inférieur au sein de deux unités, et ainsi de suite.

Médecine 
 L' est un institut de recherche médicale situé à Rostock (Allemagne), et qui dépend de l'université de Rostock.

Patronyme 

 Albrecht Kossel (1853-1927), un biochimiste allemand biochemist, lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine en 1910 ;
  (1888-1956), fils d'Albrecht Kossel, un physicien allemand notamment connu pour sa théorie de la liaison chimique.

Notes et références